Хайдараба́д или Хайдерабад може да се отнася за:
 Хайдарабад – град в Индия
 Хайдарабад – град в Пакистан
 Хайдарабад – княжество в Индия през 1724 – 1950 г.

Източници